Табуска — топоним в России:

Населённые пункты 
 Табуска — посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области.

Железнодорожные станции 
 Табуска — закрытая в настоящее время железнодорожная станция ЮУЖД, располагавшаяся в посёлке Табуска.

Реки 
 Табуска — река в России (Челябинская область), правый приток реки Уфа.
 Табуска — река в России (Челябинская область), правый приток реки Рассыпная — бассейн реки Уфа.